Cálculos pode se referir a:
 Cálculo matemático
 Cálculo renal — a vulgar pedra nos rins
 Litíase - formações pétreas no organismo humano, frequentemente designadas como cálculos

Desambiguação